Первый дивизион Мальты 1949/1950 () — 35-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1949/1950
Мальта
Мальта
1949 год на Мальте
1950 год на Мальте